

Cryptologie 
 3-Way, algorithme de chiffrement par bloc.

Enterprise 
 Way, entreprise technologique américaine

Jeu vidéo 
 Way est un jeu vidéo indépendant fait par des étudiants en 2011.

Mode 
 K-way, coupe-vent imperméable,

Patronyme 

 Daniel Way (1974-), scénariste de comics américain ;
 Danny Way (1975-), skater professionnel américain ;
 Devin Way (1989-), acteur américain ;
 Gerard Way (1977-), musicien et chanteur américain ;
 Katharine Way (1902-1995), physicienne américaine ;
 Kelly-Ann Way (1964-), coureuse cycliste canadienne ;
 Mikey Way (1980-), musicien américain ;
 Pete Way (1951-2020), bassiste britannique.

Voir aussi